Miejscowości w USA:
 Valley Center – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Diego
 Valley Center – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
Gminy w USA:
 Valley Center (ang. Valley Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee
 Valley Center (ang. Valley Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick